Urania har flere betydninger:

 Urania – astronomiens muse i græsk mytologi
 Urania Observatoriet – et astronomisk observatorium i Ålborg
 Idrætsforeningen Urania (Urania København) – en tidligere idrætsforening i København
 Urania (tidsskrift) – et italiensk science fiction-magasin

Se også
 Uran
 Uranienborg
 Uranus